Kumagaya se poate referi la:

 Municipiul Kumagaya, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 5783 Kumagaya, un corp ceresc numit după municipiul Kumagaya.